Milan Gelnar může být:

 Milan Gelnar (astrolog) (* 1956) – český astrolog
 Milan Gelnar (parazitolog) (* 1955) – český ichtyoparazitolog a vysokoškolský pedagog, děkan (2000–2010) a proděkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 Milan Gelnar (podnikatel) (* 1963) – český podnikatel, spoluzakladatel a bývalý spolumajitel nakladatelství Argo a sítě knihkupectví Kosmas